Vilhena (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Vilhena (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Vilhena (geslacht), een geslacht van hooiwagens
 Tonny Vilhena, Nederlands voetballer